

Ґольчовиці — село в гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Ґольчовиці — село в гміні Левін-Бжеський Бжезького повіту Опольського воєводства